De 7de editie van de UEFA Cup werd gewonnen door PSV in de finale tegen het Franse SEC Bastia.

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale 

Heenwedstrijd

Terugwedstrijd

Externe links 
 Official Site
 Results at RSSSF.com

UEFA Cup
Europacupvoetbal 1977/78